Afrikamesterskabet i håndbold 2010 var en håndboldturnering, som fungererede som kvalifikation til VM 2011. Den blev afholdt i Cairo og Suez Egypt mellem den 10. og 21. februar 2010.

Hold

Indledende runde

Gruppe A

Gruppe B

Rangeringsrunderne 
Alle tre kampe blev afholdet i Cairo fra den 16. til 18. februar 2010.

7/8.- plads

Placeringskampe

Slutspillet om 7.-pladsen

Slutspillet om 4.-pladsen

Finalerunden 
Alle kampene blev spillet i Cairo fra den 15. til den 20. februar 2011.

Tredjepladsen

Kvartfinalen

Semifinalen

Slutspillet om 3.-pladsen

Finalekampen

Rangeringer

Noter 

Goalzz.com: Women African Championship Handball in Egypt 2010 

2010 (kvinder)
Håndbold i 2010
Kvindehåndbold
Håndbold i Egypten
Kairo
Suez